Hiller kan henvise til flere artikler:

 Johann Adam Hiller (Hüller) (1728 – 1804) – komponist fra Tyskland.
 Ferdinand Hiller (1811 – 1885) – tysk komponist.
 Wendy Margaret Hiller (1912 – 2003) – skuespiller fra England.
 Arthur Hiller Penn (1922 – 2010) – amerikansk filminstruktør.
 Lejaren Hiller (1924 – 1994) – amerikansk komponist.
 Jonas Hiller (1982 – ) – ishockeyspiller fra Schweiz.